

Arte 
 Funk art – movimento artistico statunitense

Geografia 
 Funk – comune del Nebraska, negli Stati Uniti d'America

Musica 
 Funk – genere musicale
 Funk carioca – stile musicale brasiliano
 Funk – singolo di Purple Disco Machine del 2014

Persone 
 Aaron Funk (in arte Venetian Snares) – compositore e musicista canadese
 Alexander Funk - politico svizzero
 Dory Funk (1919-1973) – wrestler statunitense
 Dory Funk Jr. – ex wrestler statunitense
 Friederike Funk (1797 – ca. 1830) – soprano tedesca
 Hans Funk ( – ) – calciatore svizzero
 Kazimierz Funk (noto anche come Casimir Funk) (1884-1967) – chimico polacco naturalizzato statunitense
 Nolan Gerard Funk – attore canadese
 Patrick Funk – calciatore tedesco
 Richard Funk – nuotatore canadese
 Robert Funk (1926-2005) – biblista statunitense
 Terry Funk – wrestler statunitense
 Walther Funk (1890-1960) – politico tedesco